Grevena (stad); een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Grevena (departement); een Grieks departement